Lot () steht für:
 Lot (Metall), Lötmittel beim Löten; altertümliche Bezeichnung für Blei- oder Schrotkugeln, insbesondere in der Redewendung „Kraut und Lot“ für „Pulver und Blei“ (in der Jägersprache erhalten)
 Lot (Mathematik), in der Geometrie eine gerade Linie, die auf einer anderen Geraden oder einer Ebene steht
 Lotrichtung, in der Geodäsie die örtliche Richtung des Schwerevektors
 Lot (Messzeug), im Handwerk ein an einem Faden hängendes Metallstück zur Bestimmung der Senkrechten
 Lot (Schifffahrt), Gerät in der Schifffahrt zum Messen der Wasser- oder Meerestiefe
 Lot (Angeln), beim Angeln ein Gewicht, um den Köder unter die Wasseroberfläche zu ziehen
 ein Bleigewicht zur gleichmäßigen Fadenspannung bei der Flechtmaschine
 Vorderes und Hinteres Lot, zwei Messpunkte im Schiffbau
 Lot (Einheit), alte Maßeinheit für Masse
 Lot (Feingehalt), ein Maß für den Feingehalt von Metall

Lot (, aus englisch a lot ‚eine Menge‘) steht für:
 Los (Produktion), eine Produktionseinheit
 Gebinde, eine Liefergruppe
 Lot (Auktion), bei einer Auktion Gegenstand oder Gruppe von Gegenständen, die gemeinsam versteigert werden sollen
 Lot (Handelseinheit), Handelseinheit im Devisenhandel
 Lot (Reitsport), im Pferderennsport eine Gruppe von Pferden und Reitern, die gemeinsam trainieren

Lot ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Département Lot, Département in der Region Okzitanien (Verwaltungsregion) in Südfrankreich
 Lot (Belgien), Teilgemeinde der Gemeinde Beersel, Belgien
 Lot (Fluss), rechter Nebenfluss der Garonne in Frankreich

Lot ist der Name folgender Personen:
 ein männlicher Vorname, siehe Lot (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 Lot (Bibel und Koran), Gestalt in der Bibel und im Koran; Neffe des biblischen Abraham
 Lots Frau wird auch als Frau Lot bezeichnet
 Lot von Orkney, Vater von Gawan, König im Sagenkreis um König Artus
 Lot (Musiker) (* 1983), deutscher Popmusiker

Lot ist der Familienname folgender Personen:
 Emile Saint-Lot (1904–1976), haitianischer Politiker, Journalist, Jurist und Diplomat
 Éveline Lot-Falck (1918–1974), französische Anthropologin, Ethnologin und Religionswissenschaftlerin
 Ferdinand Lot (1866–1952), französischer Historiker
 Henry Lot (1822–1878), deutscher Figuren-, Tier- und Landschaftsmaler
 Louis Lot (1807–1896), französischer Flötenbauer
 Philippe Lot (* 1967), französischer Ruderer

LOT steht für:
 Language of thought, siehe Sprache des Geistes
Erwachsener 
 Long-Term Oxygen Therapy, in der Medizin die langfristige und täglich mehrstündige Zufuhr von Sauerstoff, siehe Sauerstoff-Langzeittherapie
 Polskie Linie Lotnicze LOT, größte polnische Fluggesellschaft
 Loaded on Truck (frei „Lkw geladen“), Frankatur beim Versand von Gütern per Lkw
 Local Time, siehe Ortszeit
 Lotion, eine äußerlich anzuwendende flüssige Zubereitung mit pharmazeutischen Wirk- und Hilfsstoffen
 LOT (in Großbuchstaben auf Packungen) steht für Los (Produktion), eine Produktionseinheit
 Liaison Observation Team, LOT-Häuser, Stützpunkte in der EUFOR-Präsenz in Bosnien
 Life Orientation Test, Optimismus-Skala zur Erfassung der dispositionellen Lebensorientierung 

Siehe auch:
 Loth
 Lott
 Lote
 LOD
 

Abkürzung